Hambone steht für:

 ein US-amerikanischer Sklaventanz, siehe Juba (Tanz)
 Hambone (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Siskiyou County
 Hambone (Zeitschrift), US-amerikanische Literaturzeitschrift